

Film
 Angelica (Angélique, Marquise des Anges) – film del 1964 diretto da Bernard Borderie
 Angelica (Angélique) – film del 2013 diretto da Ariel Zeitoun

Letteratura
 Angelica (Angélique) – personaggio di una serie di romanzi scritta da Anne e Serge Golon
 Angelique – manga di Toshie Kihara, pubblicato sulla rivista Princess dal 1977 al 1979 e basato sulla serie di romanzi di Anne e Serge Golon

Musica
 Angelique – singolo di Dario Campeotto, portato all'Eurovision Song Contest 1961

Videogiochi
 Angelique – serie di videogiochi di simulazione giapponese
 Angelique  – gruppo di videogiochi simulatore di appuntamenti sviluppato da Ruby Party

Altro
 Angélique – forma francese del nome proprio di persona Angelica